Gajer může být:

 Gajer (Janov) – část obce Janov v okrese Svitavy

příjmení osob
 Ivan Gajer – jugoslávský fotbalista původem z Chorvatska
 Jurij Gajer – slovinský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Václav Gajer – český scenárista a režisér, otec Veroniky
 Veronika Gajerová – česká herečka, dcera Naděždy a Václava
 Naděžda Gajerová – česká herečka, matka Veroniky